Atlantic City Diablos – squadra della National Premier Soccer League
 Diablos Rojos del México – squadra della Liga Mexicana de Béisbol